Reglering kan avse:

Reglering – inom nationalekonom en statlig bestämmelse som inte låter den fria marknaden fungera fullt ut
Reglering av elnät
Reglerteknik – en uppsättning metoder för att reglera ett system så att det uppfyller de krav som ställs på systemet
Stadsreglering – kunskapen och intentionen att ordna och forma helheten av byggnader, gator och torg i tätbebyggelse
Skadereglering – inom försäkringsväsendet är  beräkning/ersättning för skada
Vattenreglering – att reglera vattennivån i sjöar och vattendrag
Pastoratsreglering – ändring av den kyrkliga indelningen, särskilt om den som ägde rum 1962, som en följd av kommunreformen 1952
 Reglering av skuld – slutbetalning, se Skuld (ekonomi)
 Reglering – menstruation, se Menstruation